Samudio ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Samudio (* 2001), kolumbianische Tennisspielerin
 Braian Samudio (* 1995), paraguayischer Fußballspieler
 Domingo Samudio (* 1939; Sam the Sham) amerikanischer Sänger, siehe Sam the Sham & the Pharaohs
 Juan Samudio (* 1978), paraguayischer Fußballspieler
 Miguel Samudio (* 1986), paraguayischer Fußballspieler
 Rodrigo Oswaldo Chaves Samudio (* 1962), venezolanischer Diplomat